Mezgraja est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mezgraja, un village situé dans la municipalité d'Ugljevik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Mezgraja, un village situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Mezgraja, un village situé dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava.